Грауэр:

 Грауэр, Она (род. 1978) — мексиканско-канадская актриса.
 Грауэр, Себастьян (1758—1820) — немецкий ботаник и врач.